Kitale, ursprünglich Quitale genannt, ist die Hauptstadt des Trans-Nzoia Countys im westlichen Kenia und liegt zwischen dem Mount Elgon und den Cherangani-Bergen auf eine Höhe von ungefähr 1900 Metern. Kitale hat, je nach Quelle, zwischen 100.000 und 230.000 Einwohner.

Geschichte 
Kitale war bereits im 19. Jahrhundert ein Handelsumschlagplatz für den Karawanenverkehr. 1908 wurde an dieser Stelle von weißen Siedlern die heutige Stadt Kitale gegründet. Eine 1926 errichtete Zweigstrecke der Uganda-Bahn von Eldoret nach Kitale begünstigte dann die Entwicklung des Ortes.

Ökologie 
Die Hauptanbaupflanzen in ihrer Umgebung sind Sonnenblumen, Tee, Kaffee und Wucherblumen. Kitale ist eine Handelsstadt für die ansässige Landwirtschaft, unter anderem hat hier die Kenya Seed Company ihren Sitz. Außerdem liegt der Saiwa-Swamp-Nationalpark in der Nähe.

Kultur 
Es gibt zwei Museen in Kitale. Eines davon ist das älteste Museum Westkenias. Es wurde 1926 gegründet und stellt hauptsächlich eine alte Natursammlung aus, aber auch Material über die ansässigen Ethnien.

Söhne  und Töchter der Stadt 
 Paul Ereng (* 1967), Leichtathlet
 Ellen Alpsten (* 1971), Journalistin und Schriftstellerin

Klimatabelle

Weblinks 
 Nationalmuseum in Kitale (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in Kenia
Ort in Afrika